Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Madison Keys (qualificata)
  Lauren Davis (secondo turno)
  Petra Cetkovská (ritirata)
  Sharon Fichman (qualificata)

 Coco Vandeweghe (primo turno)
 Anna Tatišvili (primo turno)
 Vesna Dolonc (primo turno, ritirata)
 Shelby Rogers (secondo turno)
 Johanna Konta (secondo turno)

Qualificate 

  Madison Keys 
  Ashleigh Barty

  Victoria Duval
  Sharon Fichman

Lucky Loser 

  Lara Arruabarrena Vecino

  Lesja Curenko

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014
WTA Tour 2014